Brückenschlag bezeichnet:
 den Bau einer Brücke
 selbigen in übertragenen Sinn, eine Annäherung oder Verständigung in der Kommunikation, siehe Kompromiss
 Brückenschlag (Roman), ein Roman von Annette Biemer
 eine Zeitschrift für Sozialpsychiatrie, Literatur, Kunst, die seit 1984 jährlich im Paranus Verlag erscheint, siehe Brückenschlag (Zeitschrift)
 eine Skulptur von Volker Bartsch, seit 2001 in Frankfurt am Main, Brückenschlag (Skulptur)

Siehe auch:

 Unternehmen Brückenschlag